Стюарт SF01 е болид от Формула 1, с който отбора на Стюарт Гран При участва в сезон 1997. Това е и първата кола създадена от тима. Той е пилотиран от Рубенс Барикело и Ян Магнусен.

Болидът се оказа кандидат за влизане в точките преди началото на първия кръг, но надеждността липсваше и Барикело и Магнусен регистрираха само 8 завършвания, като най-добрия резултат е второ място в Монако. Причината за многото отпадания са връзката на двигателя Форд с горивния резервоар.

Отборът финишира девети в класирането при конструкторите с 6 точки.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1